Antonio Veneziano – attore italiano
 Antonio Veneziano – pittore italiano
 Antonio Veneziano – poeta italiano

Pagine correlate 

 Antonio Veneziani